DHA kan syfta på: 

 DHA – en fettsyra inom familjen Omega 3, se dokosahexaensyra
 DHA – en organisk förening, den enklaste formen av monosackarider, se dihydroxiaceton
 DHA – den tredje personen i kristendomens treenighetslära, se Den Helige Ande